Siebenrockiella är ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av Wassili Adolfovitch Lindholm 1929. Släktet ingår i familjen Geoemydidae. Siebenrockiella är döpt efter den österrikiske zoologen Friedrich Siebenrock.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kräldjur i orientaliska regionen
Sköldpaddor
Siebenrockiella